Jōji Matsuoka (1961- ), réalisateur et scénariste japonais ;
 Matsuoka Katsunosuke, samouraï japonais ; 
 Mayu Matsuoka (1995- ), actrice japonaise ; 
 Ryosuke Matsuoka (né en 1984), footballeur japonais
 Shūzō Matsuoka (né en 1967), joueur de tennis japonais
 Toshikatsu Matsuoka (1945-2007), homme politique japonais
 Yoshiyuki Matsuoka (né en 1957), judoka japonais
 Yōsuke Matsuoka (1880-1946), homme politique japonais
 Yuki Matsuoka (née en 1970), seiyū japonaise
 Yasutake Matsuoka (1846-1923), homme politique japonais